Lago Kluane – lago del Canada
 Parco nazionale e riserva di Kluane – parco nazionale del Canada